Showtime peut désigner :

Cinéma 
 Showtime, film américain réalisé par Tom Dey et sorti en 2002.

Musique 
 Showtime, album de Nitzer Ebb sorti en 1990 ;
 Showtime, album de Dizzee Rascal sorti en 2004 ;
 Showtime, album d'UFO sorti en 2005.

Télévision 
 Showtime, chaîne de télévision payante américaine ;
 Showtime, deuxième épisode de la saison 3 de Family Business diffusé en 2021.